28-й Кубок кубков ЕКВ среди мужчин прошёл с 2 октября 1999 по 10 марта 2000. Победителем стал французский клуб «Пари Воллей». Это был последний розыгрыш данного турнира. Со следующего сезона вместо Кубка кубков проводится Кубок топ-команд.

Квалификация

Первый раунд

Второй раунд

Групповой этап 
На групповой стадии Лиги кубков участвовали 16 команд. По две лучшие команды из каждой группы выходят в «Финал четырёх».

Группа A

Группа B

Финал четырёх 
Финал четырёх прошёл 9-10 марта в Афинах.

Полуфинал 
 АЕК —  Альпитур 1:3 (22:25, 25:20, 22:25, 18:25)
 Галатасарай —  Пари Воллей 0:3 (17:25, 22:25, 22:25)

Матч за 3-е место 
 АЕК —  Галатасарай 3:0 (25:19, 25:20, 25:21)

Финал 
 Альпитур —  Пари Воллей 1:3 (25:20, 22:25, 20:25, 22:25)

Ссылки 
 Результаты на сайте ЕКВ

1999 год в волейболе
2000 год в волейболе